Valenti ima više značenja:
 Valenti (Ređo di Kalabrija)
 Valenti (Vičenca)